Jesús de Machaca (gemeente), een Boliviaanse gemeente
Jesús de Machaca (plaats), een plaats in deze gemeente